La stazione di Palermo Belgio è una fermata ferroviaria di Palermo in costruzione, posta sulla linea per Trapani.

Caratteristiche 
La stazione, nuova e completamente sotterranea, è stata realizzata grazie alla Fresa meccanica a piena sezione (la famosa talpa) e sarà situata in Via dei Monti Iblei, all'incrocio con Via De Gasperi, nei pressi del ponte di Viale Belgio.

Inizialmente, il nome scelto era quello di De Gasperi, ma durante la revisione del progetto, la stazione prese l'attuale nome.

Belgio